Die Begriffe Entladung oder Entladen bezeichnen:
 Elektrische Vorgänge:
 Elektrostatische Entladung
 Gasentladung
 Teilentladung
 Entladung von Batterien und Akkumulatoren, siehe Entladeschlussspannung
 andere Vorgänge:
eine Detonation oder Explosion